Miasteczko peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Miasteczko, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Miasteczko Krajeńskie, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Miasteczko Śląskie, un village dans la voïvodie de Silésie